Вальє́р-ле-Гранд, Вальєр-ле-Ґранд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південний захід від Парижа, 80 км на південний захід від Орлеана, 24 км на південний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 801,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вальєр-ле-Гранд на сайті французького Національного інституту географії
 Вальєр-ле-Гранд на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальєр-ле-Гранд на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальєр-ле-Гранд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальєр-ле-Гранд на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер